Grzegorczyk − polskie nazwisko, w latach 90. XX wieku nosiło je 10.123 osób.

 Andrzej Grzegorczyk − polski matematyk i filozof
 Filip Grzegorczyk − polski prawnik i menedżer
 Helena Grzegorczyk (1918-1985) – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata.
 Jan Grzegorczyk − polski dziennikarz i pisarz
 Józef Grzegorczyk − żołnierz Batalionów Chłopskich, oficer Wojska Polskiego
 Józef Grzegorczyk − prezydent Olsztyna
 Karol Grzegorczyk − polski lekkoatleta
 Paweł Grzegorczyk − polski gitarzysta i wokalista
 Paweł Grzegorczyk − polski prawnik, cywilista, związany z UAM w Poznaniu 
 Robert Grzegorczyk − polski łyżwiarz
 Ryszard Grzegorczyk (1939-2021) − polski piłkarz i trener piłkarski
 Tomasz Grzegorczyk − polski prawnik, sędzia Sądu Najwyższego
 Władysław Grzegorczyk (1905-1981) – polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Przypisy